Waldon ist der Familienname folgender Personen:

 Alton R. Waldon junior (* 1936), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Louis Waldon (1934–2013), US-amerikanischer Filmschauspieler